Hosking ist der Familienname folgender Personen:

 Chloe Hosking (* 1990), australische Radrennfahrerin
 Elizabeth Hosking (* 2001), kanadische Snowboarderin
 Eric Hosking (1909–1991), englischer Fotograf
 Geoffrey Hosking (* 1942), britischer Historiker
 John Hosking (1806–1882), britischer Kolonist, Händler, Großgrundbesitzer und Politiker
 Mark Hosking (* 1971), englischer zeitgenössischer Künstler
 Sophie Hosking (* 1986), britische Ruderin